Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Mutua Madrid Open 2015 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 1. bis 2. Mai 2015 stattfand; wobei sich acht Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Madrid